Le Gilbert / Korthoff Motorsports est une écurie de sport automobile américaine fondée en 2018 par Henry Gilbert et Herb Korthoff. Originellement appelée le Gilbert LMP3 Racing en 2018, puis ayant fait cause commune avec l'Alianza Motorsports en 2019 pour finalement s'appeler le Gilbert / Korthoff Motorsports en 2020 lorsque l'écurie faisait concourir des Sport-prototype dans le championnat IMSA Prototype Challenge, l'écurie fait actuellement participer des voitures de Grand tourisme en catégorie GTD dans de championnat WeatherTech SportsCar Championship.

Histoire 

En 2021, après de nombreuses saisons dans le championnat IMSA Prototype Challenge, le Gilbert / Korthoff Motorsports s'était engagé dans le championnat WeatherTech SportsCar Championship avec une Mercedes-AMG GT3 Evo dans la catégorie GTD. Après avoir reçu la voiture en juin, elle avait pu être ptrndre part au Watkins Glen 240 avec Guy Cosmo et Shane Lewis comme pilote. La voiture avait vu le drapeau à damier lors de cette première course pour finir en  position. L'écurie avait ensuite manqué la manche du Northeast Grand Prix pour revenir à la compétition pour le Road Race Showcase, course qui s'était malheureusement soldée par un abandon. Ensuite, ce n'est qu'au GT Challenge at VIR que la Mercedes-AMG GT3 Evo avait repris le chemin des courses avec un équipage remanié car  avec remplacé Shane Lewis. Pour la dernlière manche de la saison, le Petit Le Mans, le pilote anglais Steven McAleer avait rejoint l'équipage de la voiture. Malheureusement, suite un carambolage impliquant de nombreuses voitures, la Mercedes-AMG GT3 Evo  de l'écurie fut forcée d'abandonner.

En 2022, l'écurie Gilbert / Korthoff Motorsportslors avait poursuivi son implication dans le championnat WeatherTech SportsCar Championship elle s'était inscrite pour l'intégralité de la saison dans la catégorie GTD.. La voiture avait été confiée aux pilotes Guy Cosmo, , Stevan McAleer et Scott Andrews. A la suite du ROAR avant les 24 Heures de Daytona, l'écurie avait annoncé la sépération avec le pilote Guy Cosmo avec effet immédiat.

Résultats en compétition automobile

Résultats en WeatherTech SportsCar Championship

Résultats en IMSA Prototype Challenge

Pilotes

Notes et références

Lien externe 

 ;

Écurie de sport automobile aux États-Unis
Écurie d'endurance